Löfvendahl, med alternativa stavningar Lövendal, Löfvendal eller Lövendahl är ett efternamn. Bland personer med namnet finns:

 Hillevi Löfvendahl (1896–1975), Sveriges första kvinnliga överläkare i psykiatri
 Bo Löfvendahl (född 1952), svensk kulturjournalist på SvD
 Erik Löfvendahl (född 1954), svensk författare och litteraturkritiker